Лунная афера:
 Лунная афера — ряд теорий заговора, центральной идеей которой является утверждение о фальсификации американской космической программы «Аполлон» (1969—1972).
 Лунная афера — французская кинокомедия 2015 года.